Маллотус () — род растений семейства Молочайные, включающий в себя около 140 видов, произрастающих в Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной и Восточной Австралии, на Фиджи и в Новой Каледонии.

Два вида произрастают в тропической Африке и на Мадагаскаре.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 122 вида:

Примечания 

Молочайные
Флора Восточной Азии
Флора Юго-Восточной Азии
Флора Австралии